Vultureni se poate referi la:

Localități din România:
Vultureni, Bacău, reședința comunei cu același nume
Vultureni, Botoșani
Vultureni, Brăila
Vultureni, Cluj, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Vultur (dezambiguizare)
 Vulturu (dezambiguizare)
 Vulturești (dezambiguizare)

Toponime românești